Коста-Васка, Берег Басков (, , ) — часть побережья Бискайского залива в Стране Басков (провинции Бискайя и Гипускоа) и департаменте Атлантические Пиренеи от границы с Испанией на юге до устья реки Адур на севере.

К западу от Мускеса Коста-Васка переходит к Коста-Верде (Зелёный берег). Севернее Адура расположен Серебряный берег Франции.

Коста-Васка — восточная часть Зелёной Испании. На северных склонах Баскских гор — леса из бука и дуба. Побережье в основном скалистое, во Франции утёсы достигают высоты 20-30 м, в Испании — ещё выше. Встречаются и песчаные участки.

Климат — влажный морской. В Сан-Себастьяне выпадает 1581 мм осадков в год, в Биаррице — 1483 мм.

Галерея

Ссылки 
 La Côte Basque (Plages et îles) — пляжи Берега Басков

Примечания 

Побережья Испании
Побережья Франции
География Страны Басков
География департамента Атлантические Пиренеи
Бискайя
Гипускоа